20-й национальный чемпионат Армении по футболу 2011 года — турнир Премьер-лиги, в котором приняли участие 8 клубов. Чемпионом впервые стал «Улисс» (Ереван).

Чемпионат прошел в 4 круга (по 2 матча дома и в гостях). Первые матчи («Арарат» — «Бананц» и «Мика» — «Ширак») прошли 5 марта, а последние — 5 ноября 2011 года одновременно.

Занявший последнее место в прошедшем сезоне «Ширак» по регламенту должен был выбыть в Первую лигу. Но на очередном заседании исполкома ФФА, которое состоялось 12 ноября, было принято решение оставить «Ширак» в Премьер-лиге на следующий сезон..

26 января руководство «Киликии» направило официальное письмо в Федерацию футболу Армении, сообщив, что команда расформировывается и не сможет принять участие в чемпионате Армении 2011 года из-за финансовых проблем.

31 января ФФА официально приняла решение исключить «Киликию» из всех футбольных турниров под эгидой ФФА. Таким образом, никто не понизился, а победитель Первой лиги «Арарат» поднялся в Премьер-лигу.

Регламент 
Статья 9.

Определение мест клубов в соревнованиях.

1. Места команд определялись по набранным очкам во всех матчах.

2. В случае равенства показателей у двух (кроме случая определения чемпиона) и более клубов, преимущество получали команды, которые в матчах между собой имели следующие лучшие показатели:
 2.1. Большее количество набранных очков;
 2.2. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
 2.3. Большее количество забитых мячей.
3. В случае равенства показателей, указанных в п. 2 данной статьи у двух (кроме случая определения чемпиона) и более клубов, преимущество получали команды, которые имели:
 3.1. Большее количество побед;
 3.2. Лучшую разницу забитых и пропущенных мячей;
 3.3. Определялось жребием.
4. Клуб, занявший последнее место по итогам чемпионата, покинет Премьер-лигу и перейдёт в Первую лигу.

5. Если 2 команды набрали одинаковое наибольшее количество очков во всех матчах чемпионата, чемпион Армении определялся в «Золотом матче» между этими клубами. Решение касательно места проведения и времени начала матча принимала Футбольная Федерация Армении.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона-2010 Премьер-лигу покинула:
  
 «Киликия» (Ереван) — 7-е место в итоговой таблице (из-за финансовых трудностей). 

Из Первой лиги-2010 поднялся:

 «Арарат» (Ереван) — 1-е место в итоговой таблице.

Участники 
В 2011 году в армянской Премьер-лиге выступали 8 клубов.

Представительство по регионам

Статистика чемпионата 
 До начала чемпионата пост главного тренера «Арарата» покинул Тигран Есаян. Вместо него исполняющим обязанности стал Эдгар Сафарян.
 Первый гол в сезоне забил на 85-й минуте матча против «Арарата» нападающий «Бананца» Норайр Гёзалян. Этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов Армении.
 Первую жёлтую карточку в сезоне на 18-й минуте заработал полузащитник «Бананца» Арарат Аракелян.
 Первый пенальти был забит в 1-м туре на 88-й минуте матча против «Бананца» игроком «Арарата» Арой Оганесяном.
 В 1-м туре защитник «Импульса» Михеил Симонян и нападающий «Мики» Нарек Бегларян провели 100-е матчи в чемпионатах Армении. Защитник «Пюника» Вараздат Ароян забил первый мяч в чемпионатах Армении.
 На следующий день после 1-го тура главным тренером «Арарата» был назначен Аркадий Андриасян.
 Во 2-м туре защитник «Бананца» Арташес Аракелян провёл 100-й матч в Премьер-лиге.
 В 4-м туре зафиксированы первые дубли в чемпионате, авторами которых стали полузащитник «Улисса» Георгий Красовский и нападающий «Пюника» Геворг Казарян. Первые голы в чемпионатах Армении забили Константин Мандриченко («Мика»), Агван Айрапетян («Импульс»), Владимир Матич («Гандзасар») и Оганес Оганесян («Пюник»).
 В 5-м туре была показана первая красная карточка. В течение 88-й минуты матча против «Ширака» полузащитник «Пюника» Гагик Погосян получил 2 предупреждения. Полузащитник «Ширака» Артак Осеян и защитник «Мики» Александр Тадевосян провели в Высшей лиге свои 150-е матчи, а Геворг Оганесян («Ширак») и игроки «Улисса» Арам Барегамян и Геворг Нранян — 100-е матчи в чемпионатах Армении.
 В 7-м туре нападающий «Ширака» Андраник Барикян забил 50-й мяч в чемпионатах Армении. С поста главного тренера «Бананца» был уволен Стевица Кузмановский, а исполняющим обязанности был назначен Рафаэль Назарян.
 В 8-м туре полузащитник «Бананца» Артур Восканян провёл 250-й матч в Высшей лиге, а нападающий «Улисса» Артём Адамян — 350-й матч.
 В 9-м туре полузащитник «Мики» Рафаэль Казарян забил 1-й мяч в чемпионатах Армении.
 В 11-м туре был забит 100-й мяч чемпионата-2011, его автором стал защитник «Гандзасара» Саркис Насибян. Капитан «Арарата» Артур Минасян провёл 200-й матч в Высшей лиге, а нападающий «Бананца» Арсен Балабекян — 150-й матч.
 По результатам 12-го тура «Гандзасар» впервые в своей истории возглавил турнирную таблицу чемпионата. Полузащитник «Улисса» Давид Григорян провёл 200-й матч в Высшей лиге. Нападающий «Арарата» Геворг Карапетян забил первый мяч в Высшей лиге. Главный тренер «Мики» Армен Шахгельдян был отстранён, на его место заявлен Эдуард Маркаров.
 В 13-м туре свой первый матч в чемпионате Армении провёл нападающий «Улисса» Самуэль Зеку, а полузащитник «Ширака» Карен Хачатрян — 250-й матч.
 В 14-м туре полузащитник «Гандзасара» Андраник Саркисян провёл 100-й матч в чемпионатах Армении.
 В период летнего перерыва произошло 2 тренерских назначения. Главным тренером «Мики» стал Йозеф Бубенко, а «Ширака» — Вардан Бичахчян.
 В 15-м туре зафиксирован первый хет-трик чемпионата, автором которого стал игрок «Бананца» Ду Бала. Первые голы в чемпионатах Армении забили Арег Азатян («Мика») и Самвел Акопян («Импульс»).
 В 17-м туре нападающий «Улисса» Самуэль Зеку забил 1-й мяч в чемпионатах Армении.
 В 18-м туре полузащитник «Гандзасара» Норайр Григорян провёл 200-й матч в Высшей лиге.

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; ГЗ = кол-во забитых голов; ГП = кол-во пропущено голов; О = Очки

Лидеры чемпионата

Распределение команд по турам

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Экипировка и спонсоры

Составы

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2011
 Первая лига Армении по футболу 2011

Примечания

Ссылки 
 Армянская Премьер-лига 2011 на официальном сайте Федерации футбола Армении
 Армянская Премьер-лига 2011 на официальном сайте УЕФА
 Армянская Премьер-лига 2011 на сайте national-football-teams
 Армянская Премьер-лига 2011 на сайте weltfussball
 Армянская Премьер-лига 2011 на сайте soccerway

Чемпионат Армении по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Армении в 2011 году